Gainesville har flere betydninger:

Stednavne 
 Gainesville, Florida
 Gainesville, Georgia
 Gainesville, Missouri
 Gainesville, Texas
 Gainesville, Virginia